Удмуртия:
 Удмуртия — субъект Российской Федерации.
 «Удмуртия» — сухогруз типа Большая Волга.
 «Удмуртия» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 «Удмуртия» — издательство.
 «Удмуртия» — следж-хоккейный клуб из Ижевска.
 «Удмуртия» — кинотеатр в Ижевске.
 «Удмуртия» — бизнес-центр в Ижевске.

См. также 
 «Советской Удмуртия» — республиканская газета.
 «Моя Удмуртия» — телерадиовещательная компания.